H-T-F, nome de uma empresa francesa
Happy Tree Friends, é um desenho animado

Desambiguações de siglas